Cantharellus — научное название нескольких родов живых организмов:
  — род грибов из семейства Лисичковых;
  — род стрекающих из семейства Fungiidae.